Neuer Weg steht für: 

 Neuer Weg (Partei), Abspaltung der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, siehe Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1931) #Exil und Illegalität
 Neuer Weg (Zeitung), deutsche Tageszeitung in Rumänien
 Neuer Weg (Zeitschrift), Zeitschrift des Zentralkomitees der SED
 Neuer Weg, Ortsteil von Nordleda, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Neuer Weg (Bayreuth), früherer Name einer Erweiterung von Bayreuth
 Neuer Weg (Schierke), Wanderweg am Brockenmassiv, Sachsen-Anhalt
 Der Neue Weg, Tageszeitung der CDU in der DDR
 Neuer Weg heißt der Parteiverlag der MLPD

Siehe auch:
 Neue Wege (Begriffsklärung)